Als Nasale bezeichnet man

 das Nasenbein
 Reptilien, welche Schuppen um die Nasenöffnung besitzen (auch Nasenschild genannt, siehe Scutum nasale)
 den Plural von Nasal (Phonetik): in der Phonetik für jene Sprachlaute, bei denen das Velum (Gaumensegel) gesenkt wird, sodass die Luft ganz oder teilweise durch den Nasenraum entweichen kann

Nasale ist der Name mehrerer Orte

 Nasale (Byczyna), ein Ort in der Stadt- und Landgemeinde Byczyna, Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Nasale (Wartkowice), ein Ort in der Landgemeinde Wartkowice, Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź